

Informatica 
 Oracle Database – database management system
 Oracle Corporation – azienda produttrice di Oracle Database
 Oracle Applications – raccolta di altri prodotti Oracle Corporation
 Oracle Spatial – componente di Oracle Database con licenza separata
 Oracle Internet Directory – server di directory LDAP

Musica 
 Oracle – album di Gary Peacock e Ralph Towner del 1993
 Oracle – album di Michael Hedges del 1996
 Oracle – album delle Kittie del 2001
 Oracle – album dei Sunn O))) del 2007
 Oracle – singolo di Timmy Trumpet del 2016

Altro 
 Oracle – città dell'Arizona
 BMW Oracle Racing – squadra di vela statunitense